Miejscowości w USA:
 Elkin – miejscowość w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Wilkes
Gminy w USA:
 Elkin (ang. Elkin Township) – gmina w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Surry